Famosa per la sua conoscenza nell'ambito della grammatica e per le sue opere poetiche, Lubna era in origine una schiava che divenne in seguito segretaria del califfo di Cordova, al-Hakam II.

Nella biblioteca di Cordova, Lubna assunse l'incarico di trascrivere e tradurre una moltitudine di manoscritti. Insieme a Hasday ibn Shaprut fu la principale responsabile nella fondazione della biblioteca della Madinat al-Zahra', sede di oltre 500.000 libri.

Note

Bibliografia